263-я пехотная дивизия (263-я ИД) — главное соединение немецкого вермахта во время Второй мировой войны. Районами развертывания были Третий рейх (сентябрь 1939 г. — май 1940 г.), Франция (май 1940 г. — май 1941 г.), Восточный фронт, Центральный участок (июнь 1941 г. — август 1943 г.), Восточный фронт, Северный участок (август 1943 г. — октябрь 1944 г.) и Курляндский котёл (октябрь 1944 г. - май 1945 г.).